Carano ima više značenja:
 Carano, Caserta
 Carano, Latina
 Carano, Reggio Emilia
 Carano, Trento